Вадим Григорьевич Ильин — украинский советский . Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1989).

Родился 5 января 1942 г. в Киеве.

В 1958 году окончил Киевскую специальную музыкальную школу им. Н. В. Лысенко при Киевской консерватории. Занимался концертно-гастрольной деятельностью, работал аранжировщиком.

1959 —  ансамбля «В гостях — Тбилисская эстрада» (Тбилиси).

1960 — музыкальный руководитель ансамбля «Группа „Цирк на сцене“ № 5» (Киев).

1962 —  эстрадного оркестра «Днепр» (Киев).

1963 — 2-й  оркестра «Балет на льду» (Киев).

1963—1964 — руководитель эстрадного оркестра Киевского медицинского института.

1964—1969 — художественный руководитель джаз-квартета киевского джаз клуба (Киев).

1966—1967 — художественный руководитель эстрадного оркестра Октябрьского Дворца культуры в Киеве.

1970—1971 — художественный руководитель ансамбля Юрия Гуляева (Киев).

1971—1972 — художественный руководитель женского ансамбля «Мечта» (Киев)

В 1971 году окончил Киевскую консерваторию им. Чайковского по классу композиции (проф. Мирослав Скорик)

С 1972 года — Член Союза композиторов СССР (с 1991 — Союза композиторов Украины, с 2008 — Союза композиторов Российской Федерации).

Заслуженный деятель искусств УССР (1989).

Значительное место в творчестве занимают произведения симфонического и камерно-инструментального жанра, для музыкальных театров и песни, лучшие и самые известные из которых: «Колодезный журавль», «Эхо в горах», «Счастье», «Звездный час», «Снег», «О, синя даль», «Два окна», «Если в небе солнце светит», «Уроки музыки», «Ты лети, шар земной».

Среди популярных исполнителей песенного жанра такие имена, как: Иосиф Кобзон, София Ротару, Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, Людмила Сенчина, Валентина Толкунова, Юрий Богатиков, Юрий Гуляев, Эдуард Хиль, Ксения Георгиади, Николай Гнатюк, Виктор Шпортько, Виталий Белоножко, Наталья Рожкова, Татьяна Кочергина и др.

Основной и любимый жанр — мюзикл.

Первой работой был мюзикл по пьесе А. Арбузова «В этом милом старом дома», «Поздняя серенада» (премьера в Одессе 1976 г.) Этот спектакль и сегодня собирает зрителей в театрах России, несмотря на отмеченный в прошлом году 40-летний юбилей. Опера «Гром с Путивля» (премьера состоялась в январе 1981 г. в Днепропетровском театре оперы и балета, где прошла несколько сезонов, а также была поставлена в Киевском театре оперы и балета им. Шевченко). Героико-романтический спектакль «Товарищ Любовь» по пьесе К. Тренева «Любовь Яровая» прошёл на сцене Московского театра оперетты много сезонов и был отмечен премией за создание лучшего музыкально-театрального произведения к 60-летию Октябрьской революции. Среди лауреатов были композиторы А. Эшпай, Е. Птичкин, Р. Щедрин. На сегодняшний день в музыкальных театрах России и других постсоветских стран с успехом идут такие работы, как «Моя жена-Лгунья», «За двумя зайцами», «Сочинение на тему о любви», «Эсмеральда» и др.

С 1991 по 2007 г. жил в Иерусалиме. Член израильской лиги композиторов с 1997 года.
В Израиле им был написан ряд сочинений, преимущественно симфонического характера:
«Концерт для виолончели с оркестром» 1994 г. (премьера 1996 Music Fest Киев).
«Реквием для струнных» 1998 г.(мировая премьера оркестр «Иерусалимская камерата»1999, Иерусалим).
«Концерт для контрабаса и камерного оркестра» 1997 г. (премьера 1997 Music Fest Киев).
«Серенада для струнных с оркестром» 1999 г.

Автор балета, симфоний, а также музыки к театральным спектаклям, телепередачам, мультипликационным и художественным фильмам: «Сказка о карасях, зайце и бубликах», «Там вдали, за рекой» (1975), «Место спринтера вакантно» (1976), «Пирог со смеяникой» (1980) и другим.

На данный момент проживает в России, в Москве.

Призы и награды 
Лауреат фестивалей «Лучшая песня года» Песня −78 и Песня −79, лауреат музыкального фестиваля «Крымские зори» (Ялта, 1983) за лучшую новую советскую песню «Счастье».

Литература 
 Митці України: Енциклопедичний довідник / Упор.: М. Г. Лабінський, В. С. Мурза. За ред. А. В. Кудрицького. — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1992. — 848 с. — ISBN 5-88500-042-5. — С. 278.
 М. Г. Лабінський. За ред. А. В. Кудрицького. — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997. — 700 с. — ISBN 5-88500-071-9. — С. 276.
 Музыка: Большой энциклопедический словарь. — Москва, 1998. — С. 207.

Выпускники Киевской консерватории
Заслуженные деятели искусств Украинской ССР
Музыканты по алфавиту
Композиторы Украины